Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 1956 года проводились только среди мужчин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1956
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Австралии
1956 год в тяжёлой атлетике